Рудин — фамилия; имеет женскую форму Рудина.

Персоналии 
 Рудины — российский дворянский род.
 
 Рудин, Владимир Николаевич (род. 1936) — советский, российский инженер, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Рудин, Евгений Анатольевич (более известен под псевдонимом DJ Грув; род. 1972) — российский музыкант, композитор, ди-джей.
 Рудин, Иван Александрович (род. 1982) — российский пианист, педагог.
 Рудин, Касриель Менделевич (1898—1945) — сотрудник органов охраны правопорядка, комиссар милиции 3-го ранга.
 Рудин, Михаил Васильевич (1893—1961) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР (1956).
 Рудин, Неол (Николай Михайлович Рудин; он же Н. М. Преображенский. 1891—1978) — русский поэт и художник, член объединения «Маковец».
 Рудин, Олег Игоревич — солист Московской филармонии, заслуженный артист России (1994).
 Рудин, Пётр Максимович (род. 1932) — российский художник, почетный член Союза Художников России.
 Рудин, Рудольф Григорьевич (настоящая фамилия Айзеншток; 1928—2012) — актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Рудин, Семён Гесселевич (1929—1973) — советский дравидолог.
 Рудин, Скотт (род. 1958) — американский кинопродюсер.
 Рудин, Уолтер (1921—2010) — американский математик.
 Рудин, Яков Михайлович (1900—1941) — советский драматический актёр, участник дуэта Корф и Рудин; писатель-сатирик, драматург.

Художественные произведения 
 «Рудин» — роман И. С. Тургенева.
 «Рудин» — художественный фильм по мотивам одноимённого романа И. С. Тургенева.
 «Рудин» — фильм-спектакль Л. Хейфеца по роману И. С. Тургенева.

Прочее 
 «Рудин» — литературный журнал, издававшийся в Петрограде в 1915—1916 гг.

См. также 
 Руден

Примечания